Cẩm Thanh (Hà Tĩnh)
 Cẩm Thanh (Quảng Nam)
 Cẩm Thanh (Quảng Ninh)
 Cẩm Thanh (Thanh Hóa)